Ibera kan syfta på:

Geografi

Antarktis 
 Nunatak Iberá – nunatak i Antarktis

Argentina
 Esteros del Iberá - sumpmarksområde i nordöstra Argentina